Премия имени П. А. Черенкова — награда, присуждаемая РАН за выдающиеся работы в области экспериментальной физики высоких энергий. Названа по имени П. А. Черенкова, советского физика, академика АН СССР.

История 

Российская академия наук в пределах своей компетенции с целью увековечивания памяти выдающихся учёных — членов Российской академии наук, учреждает и присуждает премии имени выдающихся учёных, каждая из которых присуждается в знаменательную дату, связанную с жизнью и деятельностью учёного, именем которого названа медаль или премия. Премии присуждаются за отдельные выдающиеся научные работы, открытия, изобретения, а также за серии научных работ по единой тематике.
На соискание премий могут быть представлены работы или серии работ единой тематики, как правило, отдельных авторов. При представлении работ выдвигаются лишь ведущие авторы, причём не более трех человек.

Награждённые по годам 
 1999 — доктор физико-математических наук Е. И. Тамм — за серию работ по созданию ускорительного комплекса ФИАН в г. Троицке и проведению экспериментов по физике высоких энергий;
 2002 — академик С. П. Денисов — за серию научных работ «Разработка и создание прецизионных черенковских счётчиков. Открытие роста полных сечений адронных взаимодействий („Серпуховской эффект“)»;
 2005 — член-корреспондент РАН Г. В. Домогацкий — за работу «Байкальский нейтринный эксперимент»;
 2008 — доктор физико-математических наук А. П. Онучин — за цикл работ «Детекторы с черенковскими счётчиками в экспериментах на встречных пучках»;
 2011 — доктора физико-математических наук А. С. Белоусов и С. В. Русаков, кандидат физико-математических наук Е. И. Малиновский — за цикл работ «Черенковские спектрометры полного поглощения: создание и применение в физике высоких энергий»;
 2014 — доктора физико-математических наук И. А. Голутвин и А. М. Зайцев — за выдающийся вклад в эксперименты CMS и ATLAS на Большом адронном коллайдере, результатом которых стало открытие бозона Хиггса.
 2017 — доктор физико-математических наук А. А. Петрухин — за работу «Черенковский водный детектор НЕВОД»
 2020 — академик А. Е. Бондарь, член-корреспондент РАН Р. В. Мизюк и доктор физико-математических наук А. Ю. Гармаш, за цикл работ по обнаружению и изучению новых состояний боттомония и экзотических боттомониеподобных состояний

Примечания

Ссылки 
 Премия имени П. А. Черенкова 

Черенкова
Черенкова
Черенкова
Экспериментальная физика
Награды по алфавиту